Arlequim - personagem da Commedia dell'arte;
Arlequim - romance de Morris West;
Harlequin F.C. - clube londrino de rugby

Animais
Codorniz-arlequim
Rã-arlequim
Rola-arlequim
Besouro-da-figueira

Desambiguação